Ахун:

 Ахун — глава мусульманского духовенства.
 Ахун — гора (663 м) в Хостинском районе города Сочи.
 Ахун — закрытая платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Ахун — село в Буздякском районе Башкортостана.

См. также 
 Ахунов
 Ахунова
 Ахуново